Mouchard (avec un « d » final) est un nom commun ou un nom propre qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Christel Mouchard (1954-), écrivaine française ;
 Claude Mouchard (1941-), poète, critique et traducteur français ;
 Marie-Anne Mouchard de Chaban (1737-1813), femme de lettres française ;
 René Mouchard de Chaban (1757-1814), haut fonctionnaire français du Premier Empire ;
 Henri-Eugène Mouchard (1885-1959), général d'armée français ;
 Jean-Pierre Mouchard (1929-), éditeur et homme d'affaires franco-suisse ;
 Laurent Mouchard (1952-), dit « Laurent Joffrin », fils de Jean-Pierre, journaliste français.

Toponyme 

 Mouchard, commune française du Jura ;
 Gare de Mouchard, gare ferroviaire française du Jura.

Titres 

 Le Mouchard (The Informer) film américain en noir et blanc, réalisé par John Ford, d'après un roman de l'écrivain républicain irlandais Liam O'Flaherty ;
 Le Mouchard (1906), nouvelle de Joseph Conrad.

Nom commun 
 un mouchard, d'une manière générale, rapporte secrètement des informations :
 un délateur ou informateur, d'après le nom que l'on donnait aux espions d'Antoine de Mouchy surnommé Démocharès, inquisiteur de la foi sous le règne de François II,
 un mouchard électronique, microphone ou autre dispositif d'écoute secret de petite taille caché,
 un chronotachygraphe, appareil électronique enregistreur de vitesse, de temps de conduite et d'activités (conduite, travail, disponibilité et repos) installé dans un véhicule de transport routier ;
 un mouchard, type de compas (navigation) ou boussole de marine lisible par en dessous.
 un mouchard (logiciel), logiciel espion (spyware ou espiogiciel),